Иван Андреевич Кузнецов: Кузнецов, Иван Андреевич (1903—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Кузнецов, Иван Андреевич (1911—1936) — советский героически погибший воин-пограничник
 Кузнецов, Иван Андреевич (1937—2021) — советский, российский дипломат.